Појам  може да се односи на:

 Зенон, антички философ из Елеје
 Зенон (цар), римски (византијски) цар
 Зенон из Китијума -оснивач стоичке филозофије
 Зенон Веронски, епископ Вероне, светитељ
 Зенон и Зена, хришћански мученици
 Зенон Косидовски, пољски писац, есејиста и песник
 Зенон Михаилидис, грчки стрелац, учесник првих Олимпијских игара 1896. у Атини
 Зенон Новош, пољски атлетичар специјалиста за спринтерске дисциплине 60 м, 100 м и 200 м